Hayden – nome proprio di persona

Geografia

Hayden – città della Contea di Blount, Alabama
Hayden – città della Contea di Gila, Arizona
Hayden – città della Contea di Routt, Colorado
Hayden – città della Contea di Kootenai, Idaho
 Hayden – CDP della Contea di Jennings, Indiana

Persone 
Hayden, pseudonimo di Paul Hayden Desser – cantautore canadese
Bill Hayden – politico australiano
Billy-Hayden – circense inglese
D.J. Hayden – giocatore di football americano statunitense
Diana Hayden – modella, attrice e personaggio televisivo indiana
Ferdinand Vandeveer Hayden – geologo statunitense
Guillermo Hayden Wright – giocatore di polo messicano
James Hayden – attore statunitense
Melissa Hayden – ballerina canadese
Michael Hayden – attore e cantante statunitense
Nicky Hayden – motociclista statunitense
Pamela Hayden – attrice e doppiatrice statunitense
Robert Hayden – poeta e saggista statunitense
Roger Lee Hayden – motociclista statunitense, fratello di Nicky
Sophie Hayden – attrice e cantante statunitense
Sterling Hayden – attore e scrittore statunitense
Tom Hayden – attivista e scrittore statunitense
Torey Hayden – psicologa infantile e docente universitaria statunitense
Vanessa Hayden – ex cestista statunitense
Victor Hayden – pittore e musicista statunitense

Altro
Christopher Hayden – personaggio immaginario della serie televisiva Una mamma per amica
Roger Hayden – personaggio immaginario della DC Comics

Pagine correlate 
Aiden
Haydn (disambigua)
Heiden
Heijden
Heyden